Artem Sitak e Igor Zelenay erano i detentori del torneo, ma solo Zelenay ha scelto di partecipare, in coppia con Roman Jebavý.

In finale Marc Polmans / Serhij Stachovs'kyj hanno sconfitto Andrew Paulson / Patrik Rikl con il punteggio di 7–6(4), 3–6, [10–7].

Teste di serie 

  Roman Jebavý /  Igor Zelenay (quarti di finale)
  Luis David Martínez /  Andrėj Vasileŭski (primo turno)

  Evan King /  Hunter Reese (semifinale) 
  Karol Drzewiecki /  Szymon Walków (quarti di finale)

Wildcard 

  Jiří Lehečka /  Michael Vrbenský (primo turno)
  Vít Kopřiva /  Dalibor Svrčina (primo turno)

<ol start="3">
  Andrew Paulson /  Patrik Rikl (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ostrava Open Challenger 2021